Bug Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bug Lake (Alaska), Matanuska-Susitna
 Bug Lake (Kalifornien), im Siskiyou County
 Bug Lake (Cook County, Minnesota)
 Bug Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bug Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bug Lake (New York), im Hamilton County
 Bug Lake (Oregon), im Douglas County
 Bug Lake (Garfield County, Utah)
 Bug Lake (Rich County, Utah)
 Bug Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bug Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Bug Suck Lake, im Wayne County, Georgia

in Kanada:
 Bug Lake (Nova Scotia), in Halifax